Olsson är en allmogesläkt från Olebyn i Ny socken, Värmland som främst är känd för sina riksdagsmän.

Riksdagsmän 

Mellan 1771 och 1899 representerade fem medlemmar ur släkten Jösse härad vid Sveriges Riksdag. 1907 restes en minnessten på Ny kyrkogård med följande inskription:

På stenens baksida:

Nils Olsson, 1744-1795
Bondeståndet för Jösse härad, Värmlands län.

Riksdagarna1771/72 i Stockholm under vilken Gustav III kröns och senare genomför statskupp,1778/79 i Stockholm,  1786 i Stockholm, 1789 i Stockholm under vilken Gustav III får ytterligare makt, 1791/92 i Gävle under vilken Gustav III inskränker adelns makt.

Olof Olsson, 1749-1809
Bondeståndet för Jösse härad, Värmlands län.

Riksdagen 1800 i Norrköping under vilken Gustav IV Adolf kröns.

Olof Olsson, 1778-1863
Bondeståndet för Jösse Härad, Värmlands län.

Riksdagarna 1817/18 i Stockholm under vilken Karl XIV Johan (Jean Baptiste Bernadotte) kröns,1823 i Stockholm under vilken universiteten och Vetenskapsakademien blir representerade i bondeståndet, 1828/30 i Stockholm under vilken bruksägare blir representerade i borgarståndet och 1834/35 i Stockholm under vilken frälsehemmansägare blir representerade i bondeståndet.

Vid riksdagen 1823 representerade han även Kils härad, Värmlands län samt vid riksdagen 1834/35 även Fryksdals härad, Värmlands län.

Olof Olsson, 1813-1892
Bondeståndet för Jösse härad, Värmlands län.

Riksdagarna1856/58 i Stockholm,1859/60 i Stockholm under vilken Karl XV kröns, 1862/63 i Stockholm och 1865/66 i Stockholm under vilken ståndsriksdagen upplöses, ständerna avskaffas och tvåkammarriksdagen införs.

Andra kammaren Lantmannapartiet för Jösse domsaga, Värmlands län,
 1867-69
 1870-72
 1873-75
 1876-78

Emil Olsson, 1847-1933
Andra kammaren Gamla Lantmannapartiet för Jösse domsaga, Värmlands län, 
 andra riksmötet 1887-90
 1891-93
Andra kammaren Lantmannapartiet för Jösse domsaga, Värmlands län, 
  1894-96
  1897-99

Gustaf Olson, 1879-1952
Andra kammaren Liberala samlingspartiet för Värmlands läns norra valkrets,
 1912-1914 
Andra kammaren Lantmanna- och borgarpartiet för  Värmlands läns valkrets, 
 1929-1931

Andra kända personer med anor ur släkten
Lennart Broström, radioman
Axel Myrin, kyrkoherde i Lagga, Uppsala stift
Axel Nylander, v pastor i Karlskoga församling, kommunalstämmans ordförande
Eva Wennerström-Hartmann, ledarskribent UNT, politiker för Folkpartiet

Släktrelationer

Källor

Svenska släkter